Габриэла Хмелинова (; урождённая — Навратилова (); родилась 2 июня 1976 года) — чешская теннисистка; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в женском парном разряде (Australian Open-2005).

Однофамилица Мартины Навратиловой. До середины ноября 2008 года выступала на соревнованиях под девичьей фамилией.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (87)

Победы (55)

Поражения (32)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 29 декабря 2014 года

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии